Cneo Domicio Enobarbo puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cneo Domicio Enobarbo (cónsul 192 a. C.), cónsul en el año 192 a. C.;
 Cneo Domicio Enobarbo (cónsul 162 a. C.), cónsul suffectus en el año 162 a. C.;
 Cneo Domicio Enobarbo (cónsul 122 a. C.), cónsul en el año 122 a. C.;
 Cneo Domicio Enobarbo (cónsul 96 a. C.), cónsul en el año 96 a. C.;
 Cneo Domicio Enobarbo (cónsul 32 a. C.), cónsul en el año 32 a. C.;
 Cneo Domicio Enobarbo (cónsul 32), padre del emperador Nerón;
 Cneo Domicio Enobarbo (proscrito), uno de los proscritos en el año 82 a. C.